Aulne (rivier), een rivier in Bretagne
Abdij van Aulne, een abdij in Wallonië